Организация Объединённых Наций, в целях содействия планированию, определила семь субрегионов в Афганистане, которые сгруппированы в три региона.

Северный Афганистан (регион)

Северо-восточный Афганистан 
 Бадахшан
 Баглан
 Кундуз
 Тахар

Северо-западный Афганистан 
 Балх
 Фарьяб
 Джаузджан
 Саманган
 Сари-Пуль

Центральный Афганистан (регион)

Восточный Афганистан 
 Кунар
 Лагман
 Нангархар
 Нуристан

Центральный Афганистан 
 Кабул
 Каписа
 Логар
 Панджшер
 Парван
 Вардак

Западный Афганистан 
 Бадгис
 Бамиан
 Фарах
 Гор
 Герат

Южный Афганистан (регион)

Юго-восточный Афганистан 
 Газни
 Хост
 Пактия
 Пактика

Юго-западный Афганистан 
 Дайкунди
 Гильменд
 Кандагар
 Нимроз
 Урузган
 Забуль

Афганистан